Туа́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Монтиньи-сюр-Об. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21628.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 74 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Туар

Коммуны департамента Кот-д’Ор